Макке́рди или Макка́рди () — фамилия. Известные носители:

 Маккарди, Дженнет (род. 1992) — американская актриса, певица и автор песен.
  (род. 1950) — американский политик.
  (1870—1941) — британский политик.
 Маккерди, Элмер (1880—1911) — американский грабитель.

Примечания